Растеряев — фамилия:

Известные носители 
 Растеряев, Игорь Вячеславович (род. 1980) — российский актёр, автор и исполнитель песен.
 Растеряев, Спиридон Иванович (1885—1919) — донской казак, Георгиевский кавалер.

Топонимы 
 Растеряев — ныне несуществующий хутор во Фроловском районе Волгоградской области.